Bassani puede hacer referencia a:

 Axel Bassani (1999), piloto de motociclismo italiano. 
 Giorgio Bassani (1916–2000), escritor italiano.
 Giovanni Battista Bassani (c. 1647–1716), músico italiano.
 Orazio Bassani  (antes de 1570-1615), compositor e intérprete de viola da gamba italiano.